Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mérida Open Akron 2023 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 18. und 19. Februar 2023 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Mérida (Mexiko)